WWW може да се отнася до:
 www – част от име на конкретна машина (уеб сървър), използвана в системата за имена на домейните и уеб адресите,
 World Wide Web – световната информационна мрежа уеб,
 World Wide Web Consortium – основната организация по стандартизация на уеб.